Гарван — топоним
 село в Болгарии
 Гарван — в Габровской области;
 Гарван — в Силистренской области;
 село в Республике Македонии
 Гарван — в общине Конче;
 в Португалии
 Гарван — фрегезия в муниципалитете Орике округа Бежа.